Trap Back — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 5 лютого 2012 р. Гост: DJ Holiday. Наразі реліз має двічі платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), куди його виклали як ексклюзив. Мікстейп безкоштовно завантажили понад 670 тис. разів. Оформлення: KidEight.com. На «Get It Back» як семпл використано тему з Тетріса. У 2013 вийшов сиквел Trap Back 2.

Відеокліпи 
На «Sometimes», «In Love with a White Girl», «North Pole», «Face Card», «Quiet» та «Okay with Me» зняли кліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane